1500 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje odbyły się 29 lipca, a finał 30 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 23 zawodniczki z 20 państw.

Złoty medal zdobyła Katie Ledecky reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Dunka Lotte Friis, a brązowy medal przypadł Lauren Boyle z Nowej Zelandii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013